In questa pagina è stata riportata la lista dei veicoli su ruote utilizzati della Bundeswehr, suddivisi in base al loro impiego.

I mezzi attuali sono evidenziati in verde chiaro.

Motociclette e quad

Automobili e furgoni 
 VW Käfer
 VW Transporter (bus o pick-up con doppia cabina)
 VW Golf
 VW Passat
 Mercedes-Benz 200D/220/280
 Opel Rekord
 Opel Omega
 Opel Astra
 Opel Corsa
 Ford Escort
 Ford Transit (Sankra o Bus)

Autobus

Autocarri

1ª generazione

In uso dalla BGS

Tattici

Americani

2ª generazione

Tattici

Parzialmente militarizzati

3ª generazione

Non blindati

Commerciali con varianti militari

Blindati

Panzer ruotati

Blindati

Blindati di comando e di funzione – GFF

Transporter blindati – GTF

Speciali – GSF

Pionieri e di logistica

Anfibi

Rimorchi

Prototipi e di ricerca

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Cingolati della Bundeswehr
 Velivoli della Bundeswehr
 Armi della Bundeswehr
 Navi della Bundeswehr

Altri progetti 

Bundeswehr